Dit is de wereldranglijst van mei 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 mei 2011.

Mannen 05